Яровинский — фамилия. Известные носители:

 Яровинский, Борис Львович (1922—2000) — советский и украинский композитор и дирижёр.
 Яровинский, Михаил Яковлевич (1937—2007) — доктор медицинских наук, профессор, российский историк медицины.